

Dieren 
 Tijger, een soort uit het geslacht Panthera
 Tijgerhaaien, een familie van kraakbeenvissen
 Tijgerhaai, een kraakbeenvis

Militair 
 Hr.Ms. Tijgerhaai (1945), een Nederlandse onderzeeboot van de Britse T-klasse
 Hr.Ms. Tijgerhaai (1972), een Nederlandse onderzeeboot van de Zwaardvisklasse

Anders 
 Tijger (astrologie), het derde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender
 De Blauwe Tijger, een conservatieve Nederlandse uitgeverij uit Groningen
 Tijger (Patrick Visser)

Zie ook 
 Tiger (doorverwijspagina)
 Tigre (doorverwijspagina)